Episode – album degli Stratovarius del 1996
 Episode – album di Gen Hoshino del 2011
 Episodio (Episode) – film del 1935 diretto da Walter Reisch
 Episode – videogioco del 2013

Pagine correlate 
Episodes (disambigua)